Flickan som lekte med elden kan syfta på:

Flickan som lekte med elden (roman) – en kriminalroman av Stieg Larsson från 2006
Flickan som lekte med elden (film) – en svensk-dansk-tysk thriller från 2009 i regi av Daniel Alfredson